Genuesen bezeichnet: 

Einwohner und Streitkräfte der Republik Genua
Bürger der Stadt Genua